La Suzuki Baleno est une automobile compacte produite par Suzuki de 1995 à 2007. Elle remplace alors la Cultus, et reprend d'ailleurs cette appellation dans certains pays.

L'appellation Baleno est réutilisée dans les années 2000 sur le marché indonésien pour désigner les versions tricorps des Suzuki Liana (Suzuki Baleno Next-G) et Suzuki SX4 (Suzuki Neo Baleno).

La Suzuki Baleno revient pour une seconde génération en 2015 sous la forme d'une citadine polyvalente.

Première génération (1995-2007) 

La première génération de la Suzuki Baleno a été produite de 1995 à 2007.

Galerie

Seconde génération (2015-) 

Le , Suzuki dévoile les photos officielles de la seconde génération de la Suzuki Baleno qui est présentée au salon de Francfort 2015. Elle est inspirée du show car Suzuki iK-2 présenté au Salon de Genève 2015 et rejoint la Swift dans la catégorie des citadines polyvalentes en 2016. Le modèle cesse d'être commercialisé en Europe et au Japon en 2020, mais sa carrière se poursuit sur d'autres marchés tels que l'Inde (où elle est fabriquée) et l'Australie.

Elle est restylée en février 2022.

Motorisations

Finitions 
Niveaux de finition disponibles au lancement du véhicule en France :

 Privilège
 Pack

Toyota Glanza / Starlet 

Dans le cadre du partenariat entre Suzuki et Toyota, Suzuki fournit à Toyota une version rebadgée de la Baleno.

Ce modèle est commercialisé en Inde depuis 2019 sous le nom de Toyota Glanza. Depuis 2020, il est également vendu dans plusieurs pays d'Afrique, où il est appelé Toyota Starlet. L'appellation Starlet avait déjà été utilisée par Toyota par le passé.

La Glanza restylée est présentée en mars 2022 (mai pour la Starlet).

Notes et références

Liens 

Baleno
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020